Cette page présente le bilan saison par saison du FC Lorient.

Bilan par saison

Championnat

Coupe de France

Coupe de la Ligue

Coupe d'Europe 

Coupe de l'UEFA

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 Bilan du FC Lorient, statfootballclubfrance.fr
 Bilan et histoire du FC Lorient, footballdatabase.eu
 FC Lorient, lfp.fr

Lorient